Bastion Helpoort was een van de elf bastions rondom de Nederlandse vestingstad Venlo. Het bastion is waarschijnlijk aangelegd in de zeventiende of achttiende eeuw.

Het bastion lag aan de noordzijde van de stadsmuur, rondom de Helpoort. Tevens lag bij deze Helpoort de Schijftoren, welke verwijst naar een gebouw van vóór 1547, welk gebruikt werd als gevangenis. In de gracht lag verder een drietal lunetten. Via de Helpoort en het bastion kon men de "Nieuwe weg naar Straelen en Geldern" bereiken.

Vestingwerk van Venlo